Pierre François Brasme, né le  à Grenay et mort le  à Arras en France, est un homme politique français.

Raffineur à Bully, il est maire de la commune et conseiller général. Il est député du Pas-de-Calais de 1876 à 1877, siégeant à gauche. Il meurt avant la fin de la législature.

Sources 
 
 

Député du Pas-de-Calais (Troisième République)
Député de la première législature de la Troisième République
Conseiller général du Pas-de-Calais
Maire du Pas-de-Calais
Naissance en septembre 1820
Naissance dans le Pas-de-Calais
Décès en avril 1877
Décès à Arras
Décès à 56 ans